Gens Cecília:
 Quint Cecili, tribú de la plebs el 439 aC.
 Quint Cecili (cunyat de Catilina), cavaller romà
 Quint Cecili, cavaller romà
 Tit Cecili, centurió.
 Luci Cecili, escriptor romà
 Sext Cecili, jurista romà 
 Quint Cecili Epirota, gramàtic romà 
 Altres personatges:
 Cecili d'Argos, escriptor grec.
 Cecili Bió, escriptor probablement grec.
 Cecili Calactí, retòric grec.
 Cecili Eustaci, poeta còmic roma.